Renaud Sauzedde, alias So.Z, né le  à Thiers (France), est un artiste français de street-art établi à Vichy (France).

Biographie 
Renaud Sauzedde, « So.Z », est né le 16 septembre 1981 à Thiers (France). C’est un artiste de street-art appelé également art urbain.

Il est autodidacte et couvre plusieurs disciplines. So.Z s’exprime aussi bien dans la peinture, l’illustration et le design que dans le graphisme, le tatouage et les arts plastiques. Il est également musicien au sein du groupe de punk rock Stereogun.

Il puise son inspiration dans l’art nouveau, la culture américaine, le kustom et le street-art. Il se nourrit aussi des influences de l’art floral, l’art de l’affiche, le tatouage et les estampes japonaises.

Son travail et ses compositions graphiques sont caractérisés par un choix de couleurs minimalistes. Il exprime ses sentiments de façon intuitive et choisit ses couleurs en créant une harmonie entre elles, les teintes douces et plus vives formant un équilibre parfait dans ses œuvres.

Ses influences graphiques viennent d’artistes comme Shepard Fairey (Obey) et Jim Phillips. Renaud Sauzzede apprécie aussi Stefan Doitschinoff (Calma), John Dyer Baizley.

Il expose régulièrement ses tableaux et présente ses œuvres dans des expositions et des salons d’art urbain. Ces dernières années, il est de plus en plus sollicité sur différents projets créatifs qu’ils soient associatifs, culturels ou plus commerciaux.

Carrière professionnelle 
Renaud Sauzedde est né à Thiers (France), dans le Puy de Dôme. Il grandit à Lezoux, une commune du Puy-de-Dôme, située à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Thiers. Adolescent, il pratique le skate, le snowboard et le roller street. Ces passions vont l’amener à travailler pour Hawaï Surf, l’un des magasins précurseurs dans les sports de glisse en France. Il fait partie de l’équipe dédiée au roller street en tant que vendeur et devient team manager dans cette discipline. Puis il exerce comme assistant en PAO et graphiste pour le magasin ; il en conçoit les différents designs.

Il réalise des pochettes d’albums et de 45 tours pour différents groupes de musique indy : , Sinner Sinners, Herscher et Sofy Major.

Wild Customs 
En 2008, passionné par le rock et jouant depuis plusieurs années dans un groupe de punk rock d’influence californienne (Ass Bandit), il fonde avec Julien Roure la société de lutherie Wild Customs, une marque française de guitares électriques. L’entreprise s’installe dans la cabane de jardin de la mère de Renaud à Orléat (France). Les rôles sont bien répartis : Julien assure la production et Renaud en est le directeur artistique. Il supervise le design des guitares, de l’entreprise et de la marque.

Wild Customs emménage ensuite à Creuzier-le-Vieux, dans l’Allier. Elle compte trois marques principales : Wild Custom Guitars, Sauvage Guitars et Gyrock Guitars.

Au cours de l’été 2008, elle présente pour la première fois ses instruments au Festival de musique extrême Hellfest Summer Open Air et la marque fait une entrée remarquée dans ce rendez-vous annuel plébiscité par les amateurs de musique métal, punk et hard rock.

Wild Custom acquiert une renommée internationale et collabore avec de nombreux artistes : ZZ TOP, Guns N’Roses, Mastodon, Gojira, U2, Vallient Thor, The Sword, Converge.

En 2012, la société fête ses quatre ans en offrant sur scène une guitare conçue pour John Dyer Baizley, le leader du groupe Baroness.

En 2014, Wild Customs organise la première édition du WildFest, une soirée de fête pour tous les guitaristes qui soutiennent la marque depuis ses débuts avec la présence des groupes Red Fang, H.A.R.K., The Shrine, Abraham et Lors Dying.

En 2015, Wild Customs expose au SBG de Montrouge (France), le Salon de la Belle Guitare et sa présence est remarquée aux côtés des meilleurs luthiers français.

En février 2016, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Wild Customs réalise une guitare bleu-blanc-rouge intitulée « Souvenir 13 ». Elle est fabriquée pour Jesse Hughes, le chanteur du groupe Eagles of Death Metal. Il est monté sur la scène de l’Olympia avec cette guitare et l’a brandie pour entonner la dernière chanson du concert, « Brown Sugar ». Elle fut vendue lors d’une tombola et les bénéfices de l’opération ont été reversés à la fondation de Josh Homme, le batteur du groupe The Sweet Stuff, pour aider les victimes de ce drame.

Wild Customs reçoit le prix Lamoureux 2015 et la médaille d’or de la ville de Vichy, saluant l’audace de l’entreprise installée à Creuzier-le-Vieux. Ce prix récompense chaque année le meilleur artisan de l’arrondissement de Vichy. L’entreprise de lutherie se fait remarquer au NAMM, le salon international des instruments de musique à Los Angeles (États-Unis) où elle a présenté sa nouvelle marque de guitares Sauvage, axée sur le haut de gamme. La première création s’appelle la One-Piece Master, une guitare monobloc fabriquée à partir d’un morceau sélectionné de loupe d’olivier de frêne.

En avril 2019, Wild Customs collabore avec la marque d’horlogerie Hublot en sortant la Classic Fusion, une montre designée par Renaud Sauzzede. Elle raconte avec ses iconographies toute l’histoire du rock’n’roll et représente la révolution initiée par le fabricant de guitares indépendant. Le mécanisme innovant Gyrock a été imaginé et conçu par Laurent Picciotto, co-créateur de cette montre et propriétaire de la boutique Hublot Saint-Honoré à Paris.

Le tatouage 
De 2012 à 2022, Renaud Sauzzede pratique l’art du tatouage, qu’il a appris auprès d’Alex Legrand à Cusset (Allier), au studio bleu Noir à Paris et à la Manufacture du Tatouage dans les Landes. Cet art est pour lui un épanouissement naturel et s’inscrit dans la custom culture, celle du skate et du punk rock. Son approche est faîte à la manière d’un salon privé. Plus qu’un artisan tatoueur, il se définit comme un artiste. SoZ est inspiré par le dotwork, une forme d’expression artistique mêlant le travail en noir et blanc avec le pointillisme. Ses influences lui viennent de Californie, où gravite le skate-art, un univers où se mêlent le graphisme, le dessin et la sérigraphie ainsi que le tatouage.

En 2016, il organise avec Charly Lurat le premier salon du tatouage à Clermont-Ferrand, un rendez-vous rassemblant une soixantaine de participants. Il réalise l’affiche de ce salon. L’année suivante, il fait partie du jury de ce salon qui s’est étoffé avec la présence d’une centaine d’artistes venus de toute la France.

Vichy Venice 
En avril 2018, il ouvre à Vichy avec Guillaume Blondeau le concept-store Vichy Venice - The Shop. Ce nom s’impose très vite à lui dans sa volonté d’associer la ville de Vichy avec Venice, ce quartier de Los Angeles qui est une source d’inspiration graphique permanente. 

L’idée première d’exposer ses travaux et ceux de ses amis se transforme vite en un concept-store, un Art’Shop avec des designs sélectionnés par Guillaume, Renaud et Sandra, son épouse. Le concept-store regroupe deux lieux : un studio de création où il conçoit ses œuvres et une boutique où se vendent ses tableaux, des vêtements et des accessoires. Ainsi, il peut y présenter l’ensemble de ses activités.

Carrière artistique et collaborations 

En 2020, il habille de ses créations les étiquettes des bouteilles de bières de la Brasserie des Sagnes.

En 2020, So.Z réalise une illustration pour la Maison Moinet, un célèbre confiseur de Vichy. Celle-ci devient une boîte de bonbons garnies de guimauves pour le petit modèle et de pastilles de Vichy pour le grand.

En août 2020, il est invité par le festival  Art d’Aurillac qui fête la dixième édition la dixième édition des arts de la rue. Pendant trois jours, il réalise une fresque murale pour cet évènement dans la ville cantalienne. Celle-ci représente un visage d’infirmière masquée, aux yeux teintés de larmes, un hommage aux soignants pendant la pandémie de Covid-19.

En septembre 2020, avec Jesus Sauvage, il dessine le SafeTshirt pour Volvo Cars afin de sensibiliser les enfants à l’importance d’attacher sa ceinture de sécurité sur la route. Des illustrations incomplètes prennent vie lorsque la ceinture est bien attachée.

En juin 2021, So.Z participe au projet intitulé « Fraternité » au collège des Célestins de Vichy. Il y dévoile la fresque de la Fraternité avec une Marianne les cheveux dans le vent sur lesquels les élèves du dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), de la classe externalisée de l’Institut Médico-Educatif et de la classe de cinquième et sixième 3 du collège. Ils ont inscrit tous les mots faisant sens avec l’idée de fraternité : amitié, partage, ensemble, tolérance, diversité, laïcité, citoyen.

En juillet 2021, il réalise une illustration pour l’industrie spatiale avec un lanceur Ariane 6 pour ArianeGroup.

En septembre 2021, il réalise l’affiche de l’espace KIDS ETC aux Galeries Lafayette Haussmann à Paris. L’évènement présentait 70 créateurs, des ateliers pour petits et grands avec des talks et une scénographie up’cycling.

En septembre 2021, il expose ses œuvres à la foire internationale d’art urbain District 13 Art Fair à Paris Drouot.

Du 16 septembre au 31 octobre 2021, So.Z participe avec sept artistes à une exposition d’Art Urbain. Elle est organisée par Le Soute, une association d’artistes issus du mouvement graffiti à Vichy.

Le 18 novembre 2021, il expose ses œuvres à Paris à Vertical Exhibition Chevaleret, une salle d'escalade située dans le  arrondissement.

En décembre 2021, So.Z réalise avec l’artiste Pierre Lhéritier (RepyOne) les portraits de quatre Marianne sur des plaques d’aluminium pour le Foyer Départemental de l’Enfance à Moulins. Ces quatre Marianne représentent Eugénie Eboué, Simone Veil, Simone Léveillé et Latifa Ibn Ziaten, dont l’engagement pour la République française a été significatif et se devait d’être souligné. Ce projet mêlant art, communication et éducation a été conçu avec sept jeunes enfants de ce foyer.

En décembre 2021, So.Z dessine l’affiche des Rencontres Laïques à Vichy avec une Marianne en bleu, blanc, rouge. Cette affiche est réalisée pour l’Association pour la Promotion de la Laïcité.

Lors de l’hiver 2021, avec son épouse Sandra alias « Jesus Sauvage », il conçoit la vitrine de Noël du magasin Petit Bateau sur les Champs-Élysées. La marque fête les  de la culotte Petit Bateau.

Il décore également un ancien hôtel particulier vichyssois reconverti en locaux d’entreprises.

En avril 2022, il collabore avec la Société des Courses de Vichy à travers deux projets :

 La conception de l’affiche de l’ensemble des évènements de la saison 2022 de l’hippodrome de Vichy-Bellerive,
 La réalisation avec l’artiste RepyOne d’une fresque murale de street-art de  sur les tribunes de l’hippodrome.

Du 8 juillet au 28 août 2022, So.Z participe à nouveau à l’exposition Le Soute à Vichy et y présente plusieurs de ses œuvres.

Le 8 septembre 2022, il entreprend une collaboration avec la marque de moto Indian Motorcycle et Hedon Workshop. Il donne libre cours à son imagination pour faire se rencontrer la custom culture et le street-art sur une moto FTR1200 et un casque Hedon Workshop. So.Z présente cette triple collaboration lors du festival Aces Expérience à Murol, dans le Puy-de-Dôme. Il y réalise également un live painting.

Du 15 au 18 septembre 2022, il expose ses travaux à la quatrième foire d’art urbain District 13 Art Fair à Paris Drouot.

Le 23 et 24 septembre 2022, So.Z est présent au Festival Couleur Automne à Orléat (63). Il expose aux côtés de  peintres et sculpteurs.

Expositions collectives 
Avec la marque de guitares Wild Customs :

 Hellfest, festival, à Clisson (44), une guitare spéciale pour l’évènement designée chaque année : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
 The Holy Grail Guitar Show, salon, Berlin (Allemagne), 2014, 2015,
 MusikMesse, Francfort (Allemagne) : 2014
 Namm Show, salon, Los Angeles (États-Unis),

En tant qu’artiste :

 Le Soute, Vichy, 2021, 2022

Liens externes 
 Site officiel, [archive],
 Wild Custom Guitars, [archive]

Notes et références 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Thiers
Art urbain